«Mirai (Ashita)» — другий японськомовний сингл, випущений гуртом BtoB. Він був випущений у чотирьох версіях: обмежене видання на CD+DVD із фотобуклетом і три звичайні видання лише на компакт-дисках, кожне з різною стороною B.

Комерційний успіх 
Сингл дебютував і посів 2 місце в тижневому Oricon Singles Chart, і протримався там до 29 березня 2015 року. На другому тижні сингл опустився на 34 місце, а потім покинув  Топ-50. Сингл став 80-м найбільш продаваним синглом у 2015 році.

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Чарти на кінець року

Продажі

Примітки

Посилання 

Японськомовні пісні
Пісні 2015